Neerijnen (dorp); een dorp in de gemeente West Betuwe in de Nederlandse provincie Gelderland
Neerijnen (gemeente); een voormalige Nederlandse gemeente, opgegaan in de gemeente West Betuwe
Neerijnen (kasteel), voormalig kasteel in Neerijnen
Huis Neerijnen, een kasteel in Neerijnen